Алоїз фон Відманштеттен —  австрійський друкар, промисловець, науковець.
 Відманштеттенові структури — різновид структури сплавів.
 21564 Відманштеттен — астероїд головного поясу.
 Відманштеттен (кратер Місяця) — кратер на Місяці.